Центра́льний держа́вний кінофотофоноархі́в Украї́ни і́мені Г. С. Пшени́чного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного) — центральна архівна установа, що забезпечує зберігання аудіовізуальних документів Національного архівного фонду.

Історія 
Всеукраїнський центральний фотокіноархів засновано 20 червня 1932 року згідно з «Положенням про Центральне архівне управління, його місцеві органи та установи, що є при ньому та при його місцевих органах». Розпочав роботу архів у 1934 році в приміщенні в 26-му корпусі Києво-Печерської лаври (Музейне містечко).

1 грудня 1943 р. Всеукраїнський центральний фотокіноархів було реорганізовано в Центральний державний архів фонофотокінодокументів УРСР.

З 1953 р. архів реорганізовано в Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР.

З 31 липня 1992 р. назву архіву змінено на Центральний державний кінофотофоноархів України (ЦДКФФА України).

З 28 грудня 1998 р. архів отримав ім'я багаторічного директора архіву Гордія Семеновича Пшеничного.

30 жовтня 2017 р. архів отримав сертифікат, про включення аудіовізуальних документів з фондів архіву, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою та ліквідацією наслідків аварії, до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Перлиною архівної колекції чорнобильської тематики є кінофільм «Чорнобиль. Хроніка важких тижнів» – остання робота режисера-кінодокументаліста, заслуженого діяча мистецтв України Володимира Микитовича Шевченка.

Фонди 
 Фотодокументи — 379 477 од. обл., (у т. ч. 367831 фотонегатив на склі та плівці, 10247 фотопозитивів на папері, 1210 слайдів, 189 фотоальбомів за 1853–2004 рр.)
 Кінодокументи — 12 284 од. обл., 62 352 од. зб. за 1896–1999 рр.
 Фонодокументи — 43 615 од. обл., 21 863 од. зб., (у т. ч. 478 граморигіналів на металевих матрицях, 4020 грамплатівок за 1900–2004 рр.)
 Відеодокументи — 288 од. обл., 145 од. зб. за 1994–2004 рр.

Керівники 
 Петро Маринчук (1934—1936);
 Семен Прийменко (1936—1938);
 Наум Лібман (три місяці 1938 р.);
 Панас Безуглий (1938—1941);
 Гордій Пшеничний (1943—1978);
 Олена Базанова (1978—1984);
 Олександр Коваленко (1984—1990);
 Ніна Слончак (1990—2003);
 Ніна Топішко (2003—2015);
 Владислав Берковський (2015—2021);
 Олександр Буханець (з 2021).

Джерела 
 Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви  / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. — 2-ге вид., доп. — , 2005. — С. 127–144. — (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). — 
 Ємельянова Т. О. Центральний державний кінофотофоноархів України  // 
 Топішко Н. О. Архів кінофотофонодокументів України Центральний державний (ЦДКФФА)  //

Примітки

Посилання 
 Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного  // 

Кіноархіви
Центральні державні архіви України
Організації Києва
засновані у Києві 1932